Бланты — название населённых пунктов:

 Бланты — деревня в Островском районе Псковской области.
 Бланты — деревня в Пыталовском районе Псковской области.